Страхов:

 Страхов Адольф Йосипович (1896–1979) — український графік і скульптор.
 Страхов Єгор Трохимович (1913 — ?) — Герой Соціалістичної Праці.
 Страхов Олексій Вікторович (1975) — білоруський хокеїст.
 Страхов Тимофій Данилович (1890–1960) — міколог і фітопатолог.

російські прізвища